CNZ est un code qui peut faire référence à :
 , en Angola, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports